Ка́мпу (, , «поле») — власна назва.

Топоніми

Абрі-Кампу
 Аеропорт Кампу-ді-Марті
 Кампу-Белу (мікрорегіон)
 Кампу-Белу (округ Сан-Паулу)
 Кампу-Гранді
 Кампу-Гранді (мікрорегіон)
 Кампу-дас-Вертентіс (мезорегіон)
 Сан-Бернарду-ду-Кампу
 Субпрефектура Кампу-Лімпу

Кампу Лонгу

Аталайя-ду-Кампу — парафія.
 Віла-Франка-ду-Кампу
 Жункал-ду-Кампу — парафія.
 Кампу (Барселуш) — парафія.
 Кампу-Гранде (станція метро)
 Кампу-де-Вібораш — парафія.
 Кампу-ду-Жереш — парафія.
 Кампу-Майор
 Кампу-Пекену (станція метро)
 Лорісал-ду-Кампу — парафія.
 Салгейру-ду-Кампу — парафія.
 Сан-Жуан-ду-Кампу — парафія.
 Фрейшіал-ду-Кампу — парафія.